Drummond es el apellido de las siguientes personalidades:
 Andre Drummond, baloncestista estadounidense.
 Andrew Drummond, artista neocelandés.
 Bill Drummond, músico escocés.
 Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño.
 Dean Drummond, compositor estadounidense.
 Don Drummond, músico jamaicano.
 Henry Drummond, vidriero guatemalteco.
Domingo Drummond, futbolista hondureño.
 Jervis Drummond, futbolista costarricense.
 Thomas Drummond, botánico escocés.
 William Drummond, poeta e historiador escocés.

Lugares
 Drummond, municipio regional de condado de Quebec en Canadá
 Drummond, circunscripción electoral federal de Quebec
 Drummondville, ciudad de Quebec
 Drummond—Bois-Francs, circunscripción electoral provincial de Quebec

Barco
 ARA Drummond, corbeta de la Armada Argentina

Empresas
 Drummond Company, empresa de explotación de carbón con operaciones en Alabama, Estados Unidos y en el norte de Colombia.

Películas
 El capitán Drummond (Bulldog Drummond, 1929), película de Richard Jones.